XYZ steht für:
 xyz-Achsen im dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem, siehe Kartesisches Koordinatensystem#Koordinatensysteme mit mehr als zwei Dimensionen
 XYZ-Affäre (1797–1800), ein diplomatischer Skandal
 XYZ (Band), ein kurzlebiges Bandprojekt
 XYZ-Analyse, ein Verfahren der Materialwirtschaft
 xyz-Format, ein Datenformat in der Computerchemie
 CIE XYZ-Farbraum, ein genormter Farbraum, siehe CIE-Normvalenzsystem
 .xyz, eine generische Top-Level-Domain (gTLD)
 Bahnhof Žilina (DS100-Code)
 Ein generischer Platzhalter für einen beliebigen Namen oder eine beliebige Sache (zum Beispiel: „Sehr geehrter Herr XYZ“ – wobei „XYZ“ für jeden beliebigen Familiennamen steht beziehungsweise durch einen bestimmten Familiennamen ersetzt werden kann). Der Platzhalter wird in der Umgangssprache ähnlich verwendet wie eine Variable in der Mathematik oder in der Informatik.

 
XYZ